Der Bundestagswahlkreis Berlin-Reinickendorf (Wahlkreis 77) ist einer von zwölf Berliner Wahlkreisen für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und umfasst den Bezirk Reinickendorf.

Bundestagswahl 2021 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2021:

Bundestagswahl 2017 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2017:

Bundestagswahl 2013 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2013:

Bundestagswahl 2009 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2009.

Bundestagswahl 2005 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2005:

Wahlkreisabgeordnete 

1990 besaß der Wahlkreis die Nummer 250 sowie 1994 und 1998 die Nummer 251. Anschließend trug er die Nummer 78, und seit 2013 trägt er die Nummer 77.

Einzelnachweise 

Reinickendorf
Bezirk Reinickendorf